Symposion (řecky Συμπόσιον, latinsky Symposium) může označovat:

 Symposion – hostina ve starověkém Řecku a Římě
 Symposion (literatura) – název antického literárního žánru využívající motiv rozpravy během nebo po hostině. Nejznámějšími díly tohoto druhu jsou:
 Symposion (Platón) – jeden z Platónových dialogů.
 Symposion (Xenofón) – Xenofóntovo  vyprávění o hostině pořádané Kalliem, bohatým Athéňanem, na oslavu jeho milence Autolyka
 autory dalších takovýchto symposií jsou například Athénaios, Julianus, Lúkianos, Petronius, Plútarchos
Symposion – povídka v Kunderově sbírce Směšné lásky
 Symposion – knižnice, kterou vydával v letech 1898-1913 Hugo Kosterka (s podtitulem Knihy nové doby)
 Symposion – knižnice, kterou vydával v letech 1920–1948 Rudolf Škeřík